Alschingera är ett släkte av flockblommiga växter. Alschingera ingår i familjen flockblommiga växter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Flockblommiga växter
Alschingera